Albatera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albatera (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Albatera (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar